Gseng ist der Name folgender Orte in Österreich:

 Gseng (Gemeinde Abtenau), Ortschaft der Gemeinde Abtenau, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Gseng (Gemeinde Admont), Grat im Gesäuse, Bezirk Liezen, Steiermark
 Gseng (Gemeinde Rußbach), Ortschaft der Gemeinde Rußbach am Paß Gschütt, Bezirk Hallein, Land Salzburg